Оголихино — название населённых пунктов в России:

 Оголихино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Оголихино — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.